Burmeester ist der Name  

 Ingeborg Burmester